, personnalité radiophonique canadienne,
Henry Bromell (1947–2013), écrivain américain,
 (1975- ), footballeur américain,
 (1932- ), personnalité politique irlandaise,
Trayvon Bromell (1995- ), athlète américain.